Hußmann bzw. Hussmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hinrich Hussmann (1874–1946), deutscher Bildhauer und Maler

 Karl Hußmann (1908–1951), deutscher Jurist und als Student Verdächtigter im Mordfall Helmut Daube
 Monika Helen Hußmann (* 1939), zeitgenössische Künstlerin, siehe Monika von Starck

Weitere Bedeutungen:
 Hussmann & Hahn, ehemaliger Fischgroßhandel und -verarbeitungsbetrieb in Cuxhaven

Siehe auch:
 Husmann